Wittmann steht für:
 Wittmann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wittmann Island, Insel im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis
 Wittmann Patch
 Wittmann Möbelwerkstätten, österreichischer Möbelhersteller

Siehe auch:
 Whitman
 Widmann
 Witmann
 Wittman